Ходы́нка:

Топоним 
 Ходынка (Ходынь, Ходыня) — река на северо-западе Москвы. В настоящее время заключена в коллектор.
 Ходынка — проектное название пассажирской платформы «Панфиловская» Московского центрального кольца.
 Ходынка — деревня в Ершичском районе Смоленской области России.

Иное 
 Ходынка — жаргонное (военных) название Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе.
 Ходынка — нарицательное название массовой давки с трагическими последствиями.

См. также 
 Ходынское поле — местность на северо-западе Москвы.
 Ходынское поле (парк)
 Давка на Ходынском поле — гибель людей, произошедшая в 18 мая 1896 года в дни коронационных торжеств в Москве.
 Ледовый дворец на Ходынском поле — спортивное сооружение в Москве, построенное на месте бывшего Ходынского поля. В просторечии также часто называется Ходынкой.
 Ходынский бульвар — бульвар на севере Ходынского поля.